Скати (Batoidea) — надряд хрящових риб (Chondrichthyes).
 Скат — гірнича виробка.
 Рудоскат — гірнича виробка.
 Скат — колесо автомобіля, а також його гумова покришка.
 Скат — комплект колісних пар паровоза, вагона.
 Скат — картярська гра.
 Скат — діалектна назва скатерки.
 Скат — власна назва Дельти Водолія.
 «Скат» — загін бойових плавців батальйону спеціального призначення Кримського територіального командування внутрішніх військ МВС України

Топонім 
 Скат — селище в Новобураському районі Саратовської області Росії.
 Скати — село в Білозерському районі Курганської області Росії.

Див. також 
 Схил (значення)

Примітки